Вильольдо () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Население — 401 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 29 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Villoldo 
 Turismo en la provincia de Palencia 
 Más información sobre el municipio
 Programa Vida y Calidad.

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии